CS (2-chlorobenzylidenomalononitryl) – drażniący bojowy środek trujący
 CS (cykloseryna) – antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy
 CS (Counter-Strike) – seria gier komputerowych FPS
 CS (couchsurfing) – internetowy serwis wymiany miejsc noclegowych

Zobacz też 
 Cs